Das Green Shield Welsh Open 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Newport, Gwent. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und endete am 10. Juli 1971.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Newport (Gwent)